Borce kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Borce, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Nordmakedonien 

 Borče, bergstopp, Opsjtina Kavadarci,